Hahn kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Wilhelm Hahn
 Gerhard Hahn
 Gotthold Hahn
 Walter L. Hahn
 Otto Hahn

Robotskapade auktorsförkortningar